Glamoč je lahko:
 Glamoč, Goražde (Bosna in Hercegovina)
 Glamoč (Bosna in Hercegovina)
 Glamoč (otok)